Soto – miasto na Curaçao
 Soto – grupa etniczna w Afryce Południowej
 soto – język z grupy bantu
 Sōtō – japońska szkoła buddyjska

Osoby noszące to nazwisko:
 Gabriel Soto, meksykański aktor i model
 Steve Soto, amerykański gitarzysta i wokalista